Garmers ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Garmers († 1612), deutscher Politiker

 Hieronymus Garmers (1611–1677), deutscher Politiker 

 Sonia Garmers (* 1933), niederländische Schriftstellerin
 Vincent Garmers (Domherr) (1668–1717), deutscher Kanoniker 
 Vincent Garmers (1623–1687), deutscher Jurist und Politiker 

Siehe auch:

 Garmer